Харьковский Дворец спорта — центральный, просп. Петра Григоренко.

 Акварена — Дворец водных видов спорта (Харьков), ул. Клочковская.
 Авангард (дворец спорта, Харьков), ул. Чеботарская.
 Ледовый дворец спорта (Харьков) — Салтовка, открытие планируется в 2011 году.
 Локомотив (дворец спорта, Харьков) (новый), ул. Котлова.
 Локомотив (старый дворец спорта, Харьков) (старый), ул. Котлова.
 Смена (дворец спорта), ул. Луи Пастера.
 Гарт (дворец спорта), ул. Маршала Рыбалко.

См. также 
 Спортивные сооружения Харькова